Boks na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2009 odbył się w dniach 27 czerwca – 2 lipca w miasteczku Avezzano (ok. 100 km od wioski olimpijskiej w Pescarze). W tabeli medalowej zwyciężyli pięściarze z Włoch.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2009
2009 w boksie
Boks na igrzyskach śródziemnomorskich